Division II i fotboll 1959 var 1959 års säsong av Division II som bestod av fyra serier, med 12 lag i varje serie, förutom Norrlandsserien som hade 10 lag. Det var då Sveriges näst högsta division. Varje serievinnare gick till kvalspel för att flyttas upp till Allsvenskan och de tre sämsta degraderades till Division III. Det gavs 2 poäng för vinst, 1 poäng för oavgjort och 0 poäng för förlust.

Serier

Norrland 

IFK Luleå gick vidare till kvalspel till Allsvenskan och Fagerviks GF, GIF Sundsvall och Luleå SK flyttades ner till division III. De ersattes av Bodens BK, IF Friska Viljor och Wifsta/Östrands IF från division III.

Svealand 

Degerfors IF gick vidare till kvalspel till Allsvenskan och Hallstahammars SK, Katrineholms SK och Västerås SK flyttades ner till division III. De ersattes av IFK Kumla, Malungs IF och Södertälje SK från division III.

Västra Götaland 

Jönköping Södra gick vidare till kvalspel till Allsvenskan och Varbergs BoIS, Kinna IF och IS Halmia flyttades ner till division III. De ersattes av Halmstads BK och Gais från Allsvenskan och från division III kom Billingsfors IK, Tidaholms GoIF och Östers IF.

Östra Götaland 

Landskrona BoIS gick vidare till kvalspel till Allsvenskan och Billesholms GIF, Finspångs AIK och Åtvidabergs FF flyttades ner till division III. De ersattes av Gunnarstorps IF, IF Saab och Perstorps SK från division III.

Kvalspel till Allsvenskan 
IFK Luleå - Jönköpings Södra IF 1-9 (1-2, 0-7)
Degerfors IF - Landskrona BoIS 7-6 (2-3, 3-2, 2-1)

Den tredje matchen mellan Degerfors IF och Landskrona BoIS spelades eftersom bortamålsregeln inte användes. Matchen spelades på neutral plan i Stockholm. Jönköpings Södra IF och Degerfors IF gick upp till Allsvenskan 1960. IFK Luleå och Landskrona BoIS fick fortsätta spela i Division II.

Källor

Referenser 

Fotboll i Sverige 1959
1959
Fotbollssäsongen 1959